Kenanga (Sindang), een plaats in Indonesië
Kenanga (Lubuk Linggau Utara II), een plaats in Indonesië
Kenanga (Sumber), een plaats in Indonesië
Kenanga (Sungai Liat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing